Emmanuel Bushayija (nascut el 20 de desembre de 1960) és el rei de Ruanda titular. Va ser proclamat rei titular (Mwami) el 9 de gener de 2017 com a Yuhi VI. Va succeir el seu oncle, el darrer rei Kigeli V de Ruanda i era net de Yuhi V.

Biografia 
Va créixer a l'exili a Uganda, on va estudiar a l'Escola Secundària Iganga i va treballar per Pepsi Cola a Kampala.

També va viure a Kenya, treballant en la indústria del turisme, abans de tornar a Ruanda al juliol de 1994, i després va passar al Regne Unit sis anys més tard.
L'accés de Yuhi VI es va fer per proclamació del "Consell Reial d'Abiru", que són un grup d'ancians seleccionats pel rei i privats dels seus desitjos. Segons el costum, el rei selecciona el seu successor d'entre els seus familiars. Bushayija, el seu nebot, va ser nomenat com el seu successor. L'anunci va ser fet per Boniface Benzinge, president del consell d'Abiru.

Viu a Manchester.

Títol i tractament 
 Sa Majestat el Mwami de Ruanda (titular, 2017–present).

Ordes de la Casa 
  Gran Mestre de l'Orde Reial del Tambor.
  Gran Mestre de l'Orde Reial de la Corona.
  Gran Mestre de l'Orde Reial de la Grua Crestada
  Gran Mestre de l'Orde Reial del Lleó (Intare).

Arbre genealògic

Referències 

Reis ruandesos
Britànics